Ladário kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ladário (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Ladário (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar